Asahara Nobuharu, (朝原宣治, né en 1972) est un athlète japonais.
 Asahara Shōkō (麻原彰晃), dont le vrai nom est Matsumoto Chizuo (松本 智津夫, (1955-2018), fondateur en 1984 de la secte japonaise Aum Shinrikyō, notamment responsable de l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo.
 Asahara Musashino (武蔵野) brassé par la brasserie Kuroshime, bière de la ville de Musashino (武蔵野市).